Посса́к-е-Сен-Вів'я́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 105 км на північний схід від Бордо, 23 км на північний захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 204 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 450,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Поссак-е-Сен-Вів'ян на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Поссак-е-Сен-Вів'ян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь